Le Bulbul somalien (Pycnonotus somaliensis) est une espèce de passereaux de la famille des Pycnonotidae.

Répartition 
Cet oiseau vit dans le nord-est de l'Afrique (Éthiopie et Somalie).

Habitat 
Son habitat naturel est les savanes sèches et les fruticées sèches subtropicales.

Liens externes 

 
 

Pycnonotidae